Шерлок Холмс е персонаж от книгите на Артър Конан Дойл.

Може да се отнася още за някое от следните понятия.

 Кино
 Шерлок Холмс, американски ням филм от 1916 година;
 Шерлок Холмс, американски ням филм от 1922 година;
 Шерлок Холмс, филмова поредица 25 късометражни и 2 пълнометражни филма (1921 – 1923)
 Баскервилското куче (1921);
 Знакът на четиримата (1923);
 Шерлок Холмс, американски филм от 1932 година;
 Шерлок Холмс, филмова поредица (1931 – 1937)
 The Sleeping Cardinal (1931);
 The Missing Rembrandt (1932);
 Знакът на четиримата (1932);
 The Triumph of Sherlock Holmes (1935);
 Silver Blaze (1937);
 Шерлок Холмс, филмова поредица (1939 – 1946)
 Баскервилското куче (1939);
 The Adventures of Sherlock Holmes (1939);
 Sherlock Holmes and the Voice of Terror (1942);
 Sherlock Holmes and the Secret Weapon (1943);
 Sherlock Holmes in Washington (1943);
 Sherlock Holmes Faces Death (1943);
 The Spider Woman (1944);
 The Scarlet Claw (1944);
 The Pearl of Death (1944);
 Sherlock Holmes and the House of Fear (1945);
 The Woman in Green (1945);
 Pursuit to Algiers (1945);
 Terror by Night (1946);
 Dressed to Kill (1946);
 Шерлок Холмс, филм от 2009 година;
 Шерлок Холмс, филм от 2010 година;
 Шерлок Холмс: Игра на сенки, филм от 2011 година, продължение на филма от 2009 година;

 Телевизия
 Шерлок Холмс, сериал (1951);
 Шерлок Холмс, сериал (1954);
 Шерлок Холмс, сериал (1965 – 1968);
 Приключенията на Шерлок Холмс и доктор Уотсън, поредица съветски телевизионни филми (1979 – 1986);
 Sherlock Holmes and the Leading Lady, телевизионен филм от 1991 година с Кристофър Лий в главната роля;
 Шерлок Холмс, сериал (1984 – 1994);
 Шерлок Холмс през 22 век, анимационен сериал (1999 – 2001);
 Шерлок, сериал (2010 – ).

Артър Конан Дойл
Шерлок Холмс